Rudolf Deyl ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Deyl senior (1876–1972), tschechischer Schauspieler 
 Rudolf Deyl junior (1912–1967), tschechischer Schauspieler